Jméno a příjmení Oskar Sýkora má více nositelů:

 Oskar Sýkora (právník) (1900–1979) – advokát a poslanec Zemského národního výboru
 Oskar Sýkora (1929–2018) – vědec, vysokoškolský pedagog v oboru stomatologie, syn předešlého